Айдын Джафар оглы Гаджиев (; ) — азербайджанский педагог.

Биография 
Родился в 1936 году в селе Малыбейли Шушинского района. Окончил 7-летнюю школу в селе Малыбейли в 1947 году и поступил в педагогический колледж в Шуше. 

Окончил техникум в 1951 году и начал педагогическую деятельность в селе Саров Тертерского района. 

Чтобы продолжить свое образование в 1953 году, он был удостоен VI. 

Поступил на физический факультет АДПУ им. Ленина (ныне Н. Туси). Окончил этот университет в 1957 году. 

В 1957—62 годы работал учителем, затем директором школы № 10 города Мингечевир 

В 1962 г. поступил в аспирантуру АДПУ. В 1966 году защитил диссертацию по методологии лирической поэзии в V-VIII классах и получил докторскую степень в области педагогических наук. 

Работал преподавателем и научным сотрудником факультета философскии АДПУ им. Х. Туси. 

В 1989 году защитил докторскую диссертацию на тему «Проблемы становления и развития азербайджанской советской детской прозы (1920-1960 гг.)» в специализированном государственном университете имени М. Расулзаде. Получил степень доктора наук. 

Профессор Айдын Гаджиев провел свои исследования в трёх направлениях:

 в области методики преподавания литературы: в этом направлении публиковал лекции, программы и статьи для вузов

 педагогическо-этико-учебное направление: в этой области размещал статьи в газетах и журналах. Эти статьи имеют первостепенное значение для родителей детей, которые менее одарены в обучении.

 Автор монографий, учебников. Учебники и программы Айдына Гаджиева, посвященные различным проблемам детской литературы, имеют большое значение в развитии литературоведения. 
 Активно участвовал в общественной жизни университета. С 1970 по 1980 год занимал должность декана филологического факультета, факультета литературы и методики преподавания (1988—2006).

Библиография 
 Преподавание лирической поэзии в V-VIII классах (Баку, 1966)
 О патриотическом воспитании на родном языке и занятиях по литературе (Баку, 1974)
 Некоторые проблемы преподавания детской прозы (Баку, 1977)
 Преподавание лирической поэзии в средней школе (Баку,1982)
 Содержание и порядок обучения школьной грамотности (Баку, 1985)
 Развитие устной и письменной речи в литературных классах (1990)
 Способы анализа литературных произведений (Баку, 1992)
 Использование репрезентации в литературных классах (Баку, 1993)
 Некоторые аспекты преподавания детской прозы (Баку, 1977)
 Азербайджанская советская детская литература (Баку, 1984)
 История детской литературы в Азербайджане (1986)
 Азербайджанская детская проза (Баку, 1993)
 Методика преподавания азербайджанской литературы (2003)
 История детской литературы Азербайджана (учебное пособие, Баку, 2004, 248 стр.)

Автор 80 газетных статей, 15 журнальных статей 

Статьи, опубликованные за рубежом 

 Фольклорные мотивы в азербайджанской детской литературе (Тегеран, 1995 Журнал "Актив" IV 4.5)
 Формирование азербайджанской детской литературы (Тебриз, 10 февраля 1995, "Колыбель свободы" )
 Кто дети детской литературы? (Тебриз, 21 марта 1995, "Колыбель свободы" )
 Фольклорные мотивы в детской литературе. (Тебриз 15 апреля 1995, "Колыбель свободы") 
 Фольклорные мотивы в детской литературе (Тебриз, 16 мая 1995, «Колыбель свободы»)
 Турецкая газета "Время" 1995 года 5 номер, Образцовые тесты

Примечания 

Умершие в 2006 году
Умершие 4 августа
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1936 году
Родившиеся 20 января
Страницы с непроверенными переводами
Педагоги Азербайджана